Кокојок има више значења:

 Кокојок (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кокојок (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику